Мененг () или Менен () — группа объектов в юго-восточнной части острова Науру.

Мененг — гостиница "Мененг"
Мененг — избирательный округ
Мененг — мыс
Мененг — административный округ
Мененг — национальный стадион